Джон Сент-Джон (, в русских источниках часто Джон Джон; 19 декабря 1960, Мерсед, Калифорния) — американский актёр озвучивания, диджей. Профессионально занимается или занимался озвучиванием рекламных роликов, трейлеров, персонажей компьютерных игр и аттракционов в таких парках, как LEGOLAND в Карлсбаде, Калифорния, и Dollywood в Пиджен Фордж, Теннеси. Сейчас Сент-Джон возглавляет собственную компанию Jon St. Jon Productions, специализирующуюся аудиобизнесом — озвучиванием рекламы, ТВ и т. д. Кроме этого, Сент-Джон играет в группе UNCLE BOOGIE.

Карьера и работа 
Сент-Джон начал свою карьеру как актёр озвучивания в 1975 году, когда попал в Top 40 диджеев на радио в Северной Каролине. Вследствие своего таланта, вокальных данных и технических умений Сент-Джон был нанят на должность директора по производству в нескольких радиостанциях в разных городах США: Норфолк, Новый Орлеан, Филадельфия, Феникс, Сан-Диего и Лос-Анджелес.

Позже Сент-Джон решил заняться озвучиванием разнообразных вымышленных персонажей из компьютерных игр. В 1999 году Сент-Джон «дал» свой голос унтер-офицеру Дуайту Т. Барнсу () и другим военным в игре Half-Life: Opposing Force, а в 2001 году озвучил доктора Розенберга из двух других игр серии Half-Life — Half-Life: Blue Shift и Half-Life: Decay. В том же 2001 году Сент-Джон озвучил несколько трейлеров к выходящей игре ILLBLEED для консоли Dreamcast. Также он предоставил голос Коту Бигу в Sonic Adventure, Sonic Heroes и Sonic Shuffle, роботу E-102 Гамме в Sonic Battle, диктору в Sonic Advance 3, роботу E-123 Омеге в Sonic Heroes и профессору Pac-Man в Pac-Man World 2. В приключенческой игре Runaway 2: The Dream of The Turtle Джон озвучил профессора Саймона и Арчибальда.

Однако самым известным персонажем, которого озвучил Сент-Джон, является Дюк Нюкем (), харизматический бессменный главный герой и протагонист одноимённой серии игр, разработанной американской компанией 3D Realms. Сент-Джон начал озвучивать Дюка с 1995 года, начиная с игры Duke Nukem 3D. В более ранних играх Дюка озвучивали Джо Сиглер () и Тодд Реплогл (), работники Apogee Software.

В самом начале июня 2009 года общественности стала известна интересная история с Сент-Джоном. Несколько лет до этой даты он по просьбе игродела-любителя, который разрабатывал свою игру «CSS Gungame», озвучил реплики персонажа из этой игры, взяв за свою работу лишь $50. В июне этот энтузиаст снова попросил Сент-Джона выполнить озвучивание, но на этот раз надо было озвучить диалоги девушки Зои из игры Left 4 Dead в рамках любительской модификации. Сент-Джон согласился, но запросил за свои услуги уже $300.

В интервью на фестивале «Music and Games Festival», который прошел в Вирджинии в начале 2010 года, Сент-Джон намекнул о том, что Duke Nukem Forever не отменили. «Хотелось бы уточнить, что в настоящий момент я не имею права говорить о Duke Nukem Forever, — заявил он. — Нет, не разочаровывайтесь. Читайте между строк. Почему я, по-вашему, не могу говорить на эту тему?»

В августе 2010 года Сент-Джон в своём профиле на Твиттере сообщил, что находится в Сиэтле, где работает над проектом DotA 2 под руководством Valve.

Список работ

Примечания

Ссылки 
 Jon St. John Productions — компания Сент-Джона
  UNCLE BOOGIE — музыкальная группа Сент-Джона
 Jon St. John на MobyGames
 Outtakes from a Duke Nukem recording session
 Audio Interview w/ 'The Rafferty/Mills Connection' Podcast (2009)
 Jon reading out Text Edit menu trees
 

Актёры озвучивания США